Сезон ФК «Зоря» (Луганськ) 2022—2023 - 21-й за ліком і 17-й підряд сезон луганського футбольного клубу «Зоря» у найвищому дивізіоні українського футболу. «Зоря» брала участь у змаганнях Прем'єр-ліги, Кубку України, та Ліги конференцій УЄФА.

Склад команди

Трансфери

Літнє трансферне вікно

Прийшли

Пішли

Зимове трансферне вікно

Прийшли

Пішли

Сезон

Чемпіонат України

Статистика матчів

Підсумки за туром

Матчі

Ліга конференцій

Статистика гравців

Матчі та голи 

|-
! colspan=15 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Воротарі
|-

|-
! colspan=15 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Захисники

|-
! colspan=15 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Півзахисники

|-
! colspan=15 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Нападники

|-
! colspan=15 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Гравці, що залишили команду

|}
Станом на: 18 березня 2023

Бомбардири 

Станом на: 18 березня 2023

Сухі матчі 

Станом на: 18 березня 2023

Дисциплінарні порушення 

Станом на: 18 березня 2023

Примітки

Посилання 

Зоря Луганськ
Сезони «Зорі» (Луганськ)